Kalinówek peut désigner en Pologne :

 Kalinówek, village de la voïvodie de Mazovie
 Kalinówek, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie